św. Zozym – papież
 Zosimos z Panapolis – gnostyk
 Zosimos – historyk bizantyński z V wieku
 Zosimos z Aten – filozof (platonik)
 Zosimos z Tespiów – poeta

Zobacz też 
 Zozym – imię